

События 

 Возвращение Дермота Мак-Мурроха в Ирландию.
 Началось англо-нормандское вторжение в Ирландию.
 Король Португалии Афонсу I Великий попал в плен к Фернандо II Леонскому.
 12 марта — взятие и разграбление Киева войском 11 русских князей: «И бысть в Киеве на всих человецах стенание и туга, и скорбь неутишимая». Организатором похода выступил Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский.
 15 августа русским монахам горы Афон была передана «обитель Фессалоникийца», впоследствии называемая «Руссик».
 Нападение половцев на Полонное и Симоч.
 Посланные правителем Дамаска Нур ад-Дином Занги войска во главе с Ширкухом заставили короля Иерусалима Амори I отступить от Каира. Салах ад-Дин убил каирского визиря Шавара, а после смерти дяди Ширкуха сам стал визирем, после чего подавил в городе бунт африканских наёмников.
 1169—1180 — 80-й император Японии Такакура (1161—1181).
 апрель 1169 — апрель 1171 — Годы Као. (Япония).
 4 Февраля — землетрясение на Сицилии (Италия; Сиракузы, Калабрия); около .

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1169 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1169 году
 Иоанн IV (митрополит Киевский)
 Бланшфор, Бертран де

См. также

Примечания